Тисовица може да се отнася за:

 Тисовица - биосферен резерват в Парк Странджа
 Тисовица - река протичаща през резерват Тисовица
 Тисовица - село в Северна Македония